Grupp 1 i kvalspelet till världsmästerskapet i fotboll 2010 (Uefa) är en Uefa-kvalificeringsgrupp till världsmästerskapet i fotboll 2010. I gruppen spelar Portugal som slutade fyra 2006, Sverige, Danmark, Ungern, Albanien och Malta.

Tabell 
{|
|-
| 

| 

|}

Resultat

Målgörare

Externa länkar

Kvalspelet till världsmästerskapet i fotboll 2010 (Uefa)